Архиепископ Агафодо́р (в миру Па́вел Флего́нтович Преображе́нский; , село Спасское, Пошехонский уезд, Ярославская губерния — 18 июня 1919) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Кавказский и Ставропольский; духовный писатель.

Биография 
Родился 15 декабря 1837 года в селе Спасское, что на Мяксе, Пошехонского уезда Ярославской губернии, в семье причетника Флегонта Ивановича и его супруги Евдокии Ивановны Преображенских.

В 1848 году поступил в Пошехонское духовное училище, которое окончил в 1854 году. В 1860 году окончил Ярославскую духовную семинарию со степенью студента. В том же году вступил в брак, был рукоположён во диакона, а затем в сан иерея, после чего 23 года был настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Воскресенского Мышкинского уезда Ярославской губернии.

Преподавал в приходской школе, много внимания уделял благотворительности, особенно в неурожайные годы.

Овдовел и лишился двух детей.

1 декабря 1864 года открыл бесплатное народное училище в деревне Игнатово Мологского уезда Ярославской губернии. В 1865 году открыл такое же училище в селе Воскресенском.

Депутат по присутственным местам (1869—1877), опекун над имением и малолетними детьми умершего священника села Введенское (1875).

В 1877—1884 годы благочинный сельских приходов, устроитель благочиннической библиотеки.

Настоятель соединённого Воскресенского прихода (1878), окружной благочинный по городу Мышкин и Мышкинскому уезду (1881).

В 1884 году возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем Успенского собора в городе Мышкине, где прослужил до 1888 года; ввёл в соборе внебогослужебные собеседования, законоучитель в городском двухклассном училище.

1 февраля 1888 года принял монашеский постриг с именем Агафодор, а 2 февраля возведён в сан архимандрита.

28 февраля 1888 года в Александро-Невской лавре хиротонисан во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.

В Нижнем Новгороде основал на свои средства Свято-Владимирскую церковно-приходскую школу, благоустраивал древний нижегородский Печерский монастырь, где выполнял обязанности настоятеля.

2 марта 1891 года назначен епископом Сухумским.

Учредил Александровское братство, открыл 22 школы, создал в 1892 году комиссию для перевода богослужебных книг на абхазо-адыгские языки. Регулярно объезжал епархию с миссионерскими целями, в результате чего за 2 года было крещено около тысячи абхазов.

В 1892 году учредил епархиальную археологическую комиссию, восстановил в Команах храм святого Василиска, в котором, по преданию, скончался Иоанн Златоуст.

17 июля 1893 года назначен епископом Ставропольским и Екатеринодарским. 31 августа (19 августа) прибыл в Ставрополь. 

В 1894 году при его участии учреждено Ставропольское епархиальное церковно-археологическое общество.

Председатель Ставропольского отдела Императорского православного палестинского общества (1895).

В 1901 году устроил миссионерские курсы в Ставрополе. Организовал миссионерскую деятельность в среде старообрядцев, молокан, а также мусульман и буддистов. Основал церковно-приходскую школу в ставропольской тюрьме.

В 1906 году устроил археологический музей при Ставропольском епархиальном церковно-археологическом обществе, которому Святейший Синод присвоил имя основателя.

6 мая 1907 года возведён в сан архиепископа. С 1916 года титуловался Кавказским и Ставропольским.

Будучи председателем Андреевско-Владимирского братства, организовал бесплатную столовую для бедных, убежище для бесприютных детей и дом для престарелых; в епархии более чем удвоилось количество церковных школ, было построено 240 храмов и 3 монастыря.

Почётный член 35 благотворительных, учёных и просветительных обществ и братств, в том числе всех духовных академий.

В 1917—1918 годах член Поместного Собора Православной Российской Церкви, участвовал в 1-й сессии, член III Отдела.

В 1918 г. призвал паству поддержать Добровольческую армию. На ходатайство духовенства Ставрополья о возведении архиепископа в сан митрополита в связи с 25-летием служения на Ставропольской кафедре патриарх Тихон и Священный Синод в заседании 17-30 сентября 1918 г. постановили: «Разрешить чествование Преосвященного Архиепископа Агафодора по случаю 25-летнего служения его в Ставропольской епархии, что же касается вопроса о возведении его, Архиепископа Агафодора, в сан Митрополита, то суждение о сем иметь в будущем 1919 г. при рассмотрении ходатайств о награждении ко дню Св. Пасхи». Сведения о последующем возведении архиепископа Агафодора в сан митрополита не подтверждаются архивными документами.

19—24 мая 1919 года по старшинству возглавлял Юго-Восточный Русский Церковный Собор в Ставрополе.

Скончался 1 июля 1919 года. В Кубанском церковном вестнике (№ 8, 1919) о его смерти сообщалось: «18 сего июня, на 84-м году жизни, тихо почил Высокопреосвященный Агафодор, архиепископ Ставропольский и Кавказский. Владыка давно уже страдал крайним упадком сил и лишь изредка мог принимать участие в богослужении. Едва ли не последним его служением было совершение литургии в день открытия Церковного Собора, 19 мая. Но все-таки до последних дней он не оставлял управления епархией и сам, хотя и слабеющею рукою, писал резолюции и подписывал бумаги».

Погребение состоялось 4 июля 1919 года. Чин отпевания совершили первый викарий епископ Кубанский Иоанн (Левицкий) и епископ Александровский Михаил (Космодемьянский), после чего останки были погребены под Владимирским храмом вблизи архиерейского дома (в склепе под колокольней Андреевского собора Ставрополя). В тот же день викарий Ставропольской епархии епископ Александровский Михаил (Космодемьянский) вступил во временное управление епархией и доложил Временному высшему церковному управлению на Юго-Востоке России о состоявшемся погребении почившего архиепископа.

Награды 
Государственные награды
 Орден Святого Александра Невского с бриллиантовыми знаками
 Орден Святой Анны I степени
 Орден Святой Анны III степени (13 апреля 1886 года)
 Орден Святого Владимира III степени (1889 год)

Иностранные государственные награды
 Королевский орден Спасителя со звездой

Церковные награды
 Бриллиантовый крест для ношения на клобуке (1910 год)

Прочие награды
 Знак Российского общества Красного Креста (июнь 1882 года) — «за услуги, оказанные раненым воинам в Восточную войну (1877—1878 гг.)»

Сочинения 
 Архипастырское послание боголюбивым пастырям и пастве Ставропольской епархии // ГА Ставропольского кр. Ф. 237. Д. 78. Л. 15-18.
 Катехизические поучения о вере христианской. — Ярославль, 1867.
 Катехизические поучения о христианской надежде и любви. — СПб., 1872.
 Речи // Нижегородские епархиальные ведомости. 1888. — № 15, 18-19, 21, 23; 1889. — № 15, 24; 1890. — № 1, 15, 18, 22; 1891. — № 7.
 Речь при наречении во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. — Ставрополь, 1894.
 Успенско-Драндский общежительный монастырь в Абхазии, на Кавказе, близ г. Сухума" (Ставрополь, 1894); 2-е изд. (Ставрополь, 1901).
 Воскресенский храм и его приход. Историко-археологическое описание. — Ставрополь, 1906 (Ярославль, 2004).
 Пастырское послание // Ставропольские епархиальные ведомости. 1909. — С. 397—406.
 Речь при освящении памятника первым кубанским казакам // Ставропольские ЕВ. 1911. — № 44.
 Толковый молитвенник. — Пг., 1917 (9-е изд.).
 Наставление в Законе Божием. — Пг., 1917 (23-е изд.).
 Воззвания; Грамота к народу и войску; Речь перед открытием общеепархиального съезда духовенства и мирян // Ставропольские епархиальные ведомости. 1917. — № 11-14 (Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви. М., 2008) С. 68, 82-83), 29.
 Воззвания к духовенству Ставропольской епархии; Рапорт Патриарху Тихону // Ставропольские епархиальные ведомости. 1918. — № 3, 8, 10.
 Телеграмма Св. Синоду от 5.03.17 // Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. 2-е изд., испр. и доп. / Сост., предисл. и комм. М. А. Бабкина. — М., 2008. — С. 243.
 Наставление в Законе Божием, для начальных училищ (50 изданий; переведено на финский и японский языки);
 Толковый молитвенник. — Ставрополь, 1903.

Примечания

Литература 
 
 
 Самойленко Павел, прот., Пантюхин Александр, свящ. Архиепископ Агафодор (Преображенский). — Ставрополь : Издательство Ставропольской духовной семинарии, 2018. — 104 с. — ISBN 978-5-6041730-1-5
 Самойленко П., прот. Архиепископ Агафодор (Преображенский): вехи служения в сложный период истории начала XX века (1905—1919 годы) // Актуальные вопросы церковной науки. 2019. — № 2. — С. 57-64.

Выпускники Пошехонского духовного училища
Митрополиты Русской православной церкви
Богословы России
Персоналии:Ярославская духовная семинария (дореволюционная)
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Персоналии:Печерский Вознесенский монастырь